Шипу́лин (Шипулина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Шипулин, Андрей Андреевич (1920—2015) — Герой Советского Союза.
 Шипулин, Антон Владимирович (род. 1987) — российский биатлонист.
 Шипулин, Владимир Петрович (1898—1979) — советский хирург-травматолог, организатор здравоохранения.
 Шипулин, Геннадий Яковлевич (род. 1954) — российский волейбольный тренер, президент и главный тренер клуба «Локомотив-Белогорье».
 Шипулин, Иван Кузьмич (1931—1995) — Герой Социалистического Труда, токарь, станкостроитель. 
 Шипулин, Никанор Петрович (1904—1954) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Кировского обкома ВКП (б).
 Шипулин, Павел Петрович — советский учёный, изобретатель.
 Шипулин, Роман Васильевич (род. 1970) — казахстанский хоккеист.
 Шипулин, Сергей Павлович (1872—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Шипулин, Фёдор Кузьмич (1913—1972) — советский геолог.

Шипу́лина:
 Шипулина, Екатерина Валентиновна (род. 1979) — балерина, ведущая солистка Большого театра.
 Кузьмина (Шипулина), Анастасия Владимировна (род. 1984) — словацкая биатлонистка русского происхождения.

См. также 
 Шипулино